Samaran (Gers), gemeente in het Franse departement Gers.
 Samaran (Pamotan), plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Samaran (Tambelangan), plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java, Indonesië.